The Voice bezeichnet:

 The Voice (Album), Musikalbum von Bobby McFerrin
 The Voice (Castingshow), in den Niederlanden entwickeltes Castingshow-Konzept
 The Voice (Lied), Lied von Eimear Quinn, Siegerlied des Eurovision Song Contests 1996
 The Voice (Sendernetzwerk), Hörfunk- und Fernsehsender von Discovery Communications
 eine Sendung auf rbbKultur
 The Voice (britisches Magazin), afro-karibisches Wochenmagazin in Großbritannien
 The Voice (2019), Film
The Voice wird als Beiname bei Personen mit charakteristischer Stimme verwendet:
 Whitney Houston, US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Russ Bray, englischer Schiedsrichter im Dartsport
 Ernst Grissemann, österreichischer Radiomoderator und Journalist
 Frank Sinatra, US-amerikanischer Schauspieler, Sänger und Entertainer
 Christian Brückner, deutscher Synchronsprecher (unter anderem Robert De Niro)
 Meat Loaf, US-amerikanischer Rocksänger und Schauspieler
 Steve Perry (Sänger), ehemaliger Sänger der Band Journey
 Ty Tender, österreichischer Sänger, Entertainer und Interpret des Rock'n'Roll

Siehe auch:
 Voice
 You’re the Voice